Улица Доценко — название улиц в различных населённых пунктах, названные в честь Героя Советского Союза Иосифа Трофимовича Доценко.

 Улица Доценко — улица в Волгограде
 Улица Доценко — улица в Урюпинске
 Улица Доценко — улица в Чернигове